

Stati Uniti
 Scranton (Arkansas) 
 Scranton (California)
 Scranton (Carolina del Sud)
 Scranton (Dakota del Nord)
 Scranton (Iowa)
 Scranton (Kansas) 
 Scranton (Pennsylvania) 
 Diocesi di Scranton

Navi
USS Scranton, quattro navi della United States Navy